Chickasaw State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Chickasaw State Park (Alabama)
 Chickasaw State Park (Tennessee)